South Newbury ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 South Newbury (New Hampshire)
 South Newbury (Ohio)
 South Newbury (Vermont)